Eil steht für:
 Eil (Köln), Stadtteil von Köln
 Eyl, Ort in Somalia
 Loch Eil, Meeresbucht in Schottland

Eil ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Eil, deutscher Sportreporter

EIL steht für:
 English as International Language, Englisch als internationale Lingua Franca
 Eurostar International Limited, Betreiber der Eurostar-Züge
 Bahnhof Iserlohn (DS100-Code)
 Eielson Air Force Base (IATA-Code)
 Landkreis Mansfeld-Südharz (für Eisleben), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung